Това е списък на наградените с орден Стара планина от 1990 до 1999 г.

Наградени

1996

1997

1998

1999

Бележки 

1990-те